Перспективный лёгкий многоцелевой самолёт — проект российского турбовинтового самолёта (ТВС) для замещения самолётов типа Ан-2, в рамках Государственной программы по развитию малой авиации.

Проект СибНИА 

СибНИА им. С. А. Чаплыгина в рамках означенного проекта продвигает программу ремоторизации самолёта Ан-2, суть которой заключается в замене поршневого двигателя АШ-62ИР на турбовинтовые двигатели (самый первый вариант имел турбовинтовой двигатель  TPE-331-10UG и четырёхлопастной винт). 

Эта модификация Ан-2 тот же самый биплан, построенный из более современных материалов вместо брезента, которым обтянуты верхнее и нижнее крылья «кукурузника». Лётные характеристики от этого повысились (так, дальность — 4500 км против 990 км; скорость — 350 км/ч против 190 км/ч; грузоподъёмность — 2500 кг против 2000 кг).

Создаваемые в рамках проекта самолёты по замыслу разработчика должны дать возможность изменить сам принцип развозки грузов по стране, сделав рентабельной их перевозку напрямую из крупных центров без принятой сейчас транспортировки на крупных самолётах с последующей перегрузкой на вертолёт для доставки на необорудованную площадку.

ТВС-2АМ 
Этот тип с 22 апреля 2014 года эксплуатируют в ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза». Его задействуют для выполнения работ по обнаружению и тушению лесных пожаров в Амурской области.

ТВС-2МС 

ТВС-2МС — модификация, в которой используется силовая установка , взлётной мощностью 1100 л. с. и работающей на авиационном керосине, что позволит увеличить полезную нагрузку, уменьшилась стоимость и увеличилась доступность эксплуатации самолёта. Обогреваемый салон самолёта стал более комфортным по сравнению с Ан-2. Улучшение взлётно-посадочных и эксплуатационных характеристик самолёта обеспечивает возможность его эксплуатации в условиях необорудованных аэродромов, посадочных площадок ограниченных размеров, подобранных с воздуха, что крайне важно для перевозок и авиационных работ в отдалённых регионах.  На март 2022 года по заказу частных авиакомпаний изготовлено 24 самолёта.

ТВС-2ДТ 
ТВС-2ДТ — модификация, являющаяся дальнейшим развитием ТВС-2МС, в которой было установлено цельнокомпозитное крыло. Используется схема биплана — однако подкосы имеет только верхнее крыло. Из углепластика были изготовлены панели, лонжероны и нервюры крыла. Два композитных крыла бипланной схемы соединены в «этажерку» плавным переходом, что позволило отказаться от расчалок и в полтора раза увеличить крейсерскую и максимальную скорость полёта. 
6 декабря 2014 года состоялся первый полёт самолёта-демонстратора на лётно-испытательной базе ФГУП СибНИА в Новосибирске. Сертификация самолёта планировалась на 2017 год.

Дополнительно, в рамках модификации ТВС-2ДТ было создано новое остекление кабины пилотов с использованием гнутых стёкол.

ТВС-2ДТС 

ТВС-2ДТС — вариант проекта ТВС, имеющего цельнокомпозитную конструкцию из углепластика, полностью новый фюзеляж и новую кабину пилотов.
Благодаря применению современного комплекса авионики, ТВС-2ДТС стал всепогодным самолётом и может эксплуатироваться в любое время суток.
ТВС-2ДТС, так же как и ТВС-2МС, оснащён турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN. 
Эта модификация была полностью спроектирована и построена в СибНИА. Первый полёт состоялся 10 июля 2017 года на экспериментальном аэродроме Ельцовка (Новосибирск). 
16 июля ТВС-2ДТС совершил беспосадочный перелёт из Новосибирска в подмосковный Жуковский, где был представлен широкой публике на стоянке авиасалона МАКС-2017. 
Проектировщик полагает, что данная модификация самолёта является доведённой до уровня предсерийного образца, где отработаны все основные элементы конструкции крыла, оперения, двигательного отсека, что позволит в течение двух лет сертифицировать самолёт. Созданная проектировщиком технология позволяет начать серийное производство самолётов на небольших заводах со штатом 70—80 человек с уровнем производства 25—30 штук в год с 2019—2020 года.

Характеристики:
 Крейсерская скорость: 350 км/ч.
 Грузоподъёмность: 2450 кг (при дальности до 450 км).
 Максимальная дальность полёта: 4500 км.
 Примерная стоимость: 150 млн руб.

Основные отличия от замещаемой модели (Ан-2):
 Цельнокомпозитная углепластиковая конструкция.
 Обновлённый фюзеляж и кабина пилотов.
 Заострённая форма носовой части самолёта.
 Изменённые стойки шасси.
 Замкнутый контур крыла.

Мнение Минпромторга 
Серийное производство ТВС-2ДТС предполагалось начать с 2021 года на Улан-Удэнском авиационном заводе. Тем не менее, в сентябре 2019 года стало известно, что Минпромторг отказался от этого проекта и заказал проект лёгкого самолёта в варианте моноплана на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). Среди причин отказа от проекта СибНИА указывается значительная доля импортных комплектующих и несоответствие по взлётной массе действующим нормам лётной годности. В частности, не имеет российских аналогов двигатель мощностью 1100 л. с. и требует перепроектирования планер, в котором использовались импортные композиционные материалы.

Аварии и катастрофы 
 2 июня 2017 года при взлёте в аэропорту Чингисхан (город Улан-Батор, Монголия) самолёт ТВС-2МС RA-2099G, принадлежащий СибНИА имени С. А. Чаплыгина, столкнулся с землёй. Находившиеся на борту члены экипажа, техники и пять пассажиров не пострадали, самолёт получил повреждения.
 19 декабря 2017 года самолёт ТВС-2МС (RA-01460) Нарьян-Марского объединённого авиаотряда, направлявшийся по маршруту Нарьян-Мар — Харута потерпел крушение при взлёте. На борту находилось 13 человек: 10 взрослых, один ребёнок, 2 пилота. На месте катастрофы погибла женщина. Четырёхлетний мальчик, срочно доставленный в окружную больницу, скончался уже в медучреждении. Позже стало известно о кончине ещё одного пассажира разбившегося самолёта. 10 января 2018 года в больнице Архангельска скончался четвёртый пострадавший.

Проект УЗГА

ЛМС-901 
 
В сентябре 2019 года стало известно, что Минпромторг определил Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) как разработчика лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2 в варианте моноплана. 
Предполагается, что новый самолёт будет гораздо меньше зависеть от критически значимых импортных комплектующих, в частности, двигатели и композитные материалы планера будут российскими.
В УЗГА заявили, что моноплан будет иметь взлётный вес 4800 кг. 
Взлётно-посадочные характеристики новой машины должны соответствовать или превосходить характеристики Ан-2: самолёт должен иметь крейсерскую скорость 300 км/ч, дальность не менее 1500 км с нагрузкой 2 тонны.
Тогда же Центральный институт авиационного моторостроения выдал одобрение на аванпроект применения двигателя ВК-800 в качестве силовой установки самолёта с рекомендацией разработать как двухдвигательный, так и однодвигательный вариант самолёта.

В октябре 2019 года объявлено о контракте Минпромторга с «Байкал инжиниринг» (дочерняя компания УЗГА), на сумму 1,25 млрд руб. 
Комплект конструкторской документации на опытный образец планировалось создать до сентября 2020 года, к декабрю намеревались создать опытный образец для статических испытаний. 

ЛМС-901 «Байкал» был представлен на международном аэрокосмическом салоне МАКС-2021.

Первый полёт самолёта состоялся 30 января 2022 г 
Серийное производство «Байкала» предполагается развернуть в 2024 году на уровне выпуска 30 самолётов в год.

См. также 
Гражданская авиация
Лёгкая авиация
Сельскохозяйственная авиация
Авиационные работы

Ссылки 
 Эксперты раскритиковали самолёт ТВС-2ДТС  // aviaport.ru, 8.05.2018  

  "Байкал" на смену "кукурузнику": Мишустин рассказал Путину о транспортных новинках   // smotrim.ru, 30 декабря 2020
 Самолет «Байкал» выиграл воздушный бой за конвейер у ТВС-2ДТС  // Свободная пресса, 30 августа 2021

Примечания 

Самолёты лёгкой и сверхлёгкой авиации России